Тлеубаев — казахская фамилия.

Известные носители:
 Тлеубаев, Алимкул (1893 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тлеубаев, Жарлыкасым (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тлеубаев, Леонид Рахимжанович (род. 1950) — советский казахстанский боксёр и тренер, заслуженный тренер СССР и Казахстана.
 Тлеубаев, Минтай Женельевич (1947—2009) — советский артист балета, балетмейстер, педагог, профессор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.
 Тлеубаев, Руслан Бахытжанович (род. 1987) — казахстанский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 Тлеубердин